Filip Kostić (en ), né le  à Kragujevac, en Yougoslavie (auj. en Serbie), est un footballeur international serbe évoluant au poste de milieu gauche ou d'ailier gauche à la Juventus FC.

Biographie

Carrière en club

Radnički Kragujevac (2010-2012)  
Filip Kostić commence sa carrière professionnelle en 2011 au Radnički Kragujevac.

FC Groningue (2012-2014)  
En 2012, il rejoint le club néerlandais du FC Groningue.

VfB Stuttgart (2014-2016) 
Le , Kostić s'engage pour 5 ans avec le VfB Stuttgart.

Hambourg SV (2016-2018) 
Le 26 juillet 2016, il s'engage avec le Hambourg SV pour 14 millions d'euros.

Eintracht Francfort (2018-2022)  
Le 20 août 2018, il est prété deux ans avec option d'achat à Eintracht Francfort.

Le , l'Eintracht Francfort lève son option d'achat, alors qu'il appartenait au Hambourg SV, qui s'élève à 5 millions d'euros. Il s'engage pour quatre saisons.

Juventus (depuis 2022) 
Le 12 août 2022, la Juventus le recrute contre 15 millions d’euros (12+3 de bonus). Il s’engage jusqu’en 2026 avec les bianconeris.

En équipe nationale 

En 2010, il joue un match avec l'équipe de Serbie des moins de 19 ans face au Luxembourg, match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2011.

Le , il est sélectionné par Dragan Stojković pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

Palmarès 
 Eintracht Francfort 

 Ligue Europa (1) :
 Vainqueur : 2022.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international serbe
Joueur du FC Groningue
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du Hambourg SV
Joueur de l'Eintracht Francfort
Joueur de la Juventus FC
Naissance en novembre 1992
Naissance à Kragujevac
Naissance en Yougoslavie